Sijiazi ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

die Großgemeinde Sijiazi (四家子镇) im Aohan-Banner der Stadt Chifeng im Autonomen Gebiet Innere Mongolei (VR China), siehe Sijiazi (Aohan-Banner);
die Großgemeinde Sijiazi (四家子镇) im Kreis Heishan der Stadt Jinzhou in der Provinz Liaoning, siehe Sijiazi (Heishan);
die Gemeinde Sijiazi der Mongolen (四家子蒙古族乡) im Kreis Faku der Stadt Shenyang in der Provinz Liaoning, siehe Sijiazi (Faku);
die Gemeinde Sijiazi der Manju (四嘉子满族乡) im Stadtbezirk Aihui der Stadt Heihe in der Provinz Heilongjiang, siehe Sijiazi (Aihui);
folgende Dörfer in der Volksrepublik China:
Sijiazi (Sijiazi, Aihui), Heilongjiang
Sijiazi (Huanghuashan), Jarud-Banner, Innere Mongolei
Sijiazi (Kouhezi), Hure-Banner, Innere Mongolei
Sijiazi (Sijiazi, Aohan-Banner), Innere Mongolei
Sijiazi (Mishazi), Kuancheng, Jilin
Sijiazi (Hongqi), Fengcheng, Liaoning
Sijiazi (Nuanchitang), Nanpiao, Liaoning
Sijiazi (Sijiazi, Faku), Liaoning
Sijiazi (Sijiazi, Heishan), Liaoning
Sijiazi (Xingshan), Taihe, Liaoning
den nach der Großgemeinde im Aohan-Banner der Inneren Mongolei benannten archäologischen Fundort Sijiazi (四家子) der Hongshan-Kultur, siehe Hongshan-Kultur#Sijiazi.